Sweat ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke Sweat (* 1986), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 David Sweat (* 1980), US-amerikanischer Mörder und Gefängnisausbrecher
 Josh Sweat (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Keith Sweat (* 1961), US-amerikanischer Sänger, Liedschreiber und Musikproduzent
 Lorenzo De Medici Sweat (1818–1898), US-amerikanischer Politiker
 Montez Sweat (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sweat bezeichnet:
 Sweat (2002), französischer Film von Louis-Pascal Couvelaire
 Sweat (2020), polnisch-schwedischer Film von Magnus von Horn (Regisseur)
 ein Lied von Snoop Dogg aus dem Jahr 2010, siehe Wet (Lied)
 eine Kryptowährung von Sweat Economy, welche durch tägliche Bewegung mit der App Sweatcoin kreiert wird

Siehe auch:
 Sweet
 Sweatt
 Swett
 McLellan-Sweat Mansion, ein historisches Haus des NRHP in Portland, im US-Bundesstaat Maine